Jméno a příjmení Karel Dostál má více nositelů:

 Karel Dostál (bobista) (* 1961) - český bobista
 Karel Dostál (fotbalista) (* 1956) – český fotbalista, hráč TJ Vítkovice
 Karel Dostál (politik) (1834–1918) – český právník a politik z Vídně, poslanec Říšské rady
 Karel Dostál-Lutinov (1871–1923) – český katolický kněz, básník a spisovatel, představitel Katolické moderny

 podobné jméno
 Karel Dostal (1884–1966) – český divadelní režisér a herec